Bon Pastor, figura del cristianisme

 Toponímia
 El Bon Pastor (Abella de la Conca) masia al municipis d'Abella de la Conca
 Bon Pastor (Sant Andreu) barri de Barcelona al districte de Sant Andreu
 Estació de Bon Pastor, estació del metro de Barcelona

 Pintura
 El Bon Pastor (Murillo), pintura a l'oli de Bartolomé Esteban Murillo

 Cinema
 El bon pastor (The Good Shepherd), una pel·lícula de 2006 dirigida per Robert de Niro.